Prebukovje je ime več naselij:
 Zgornje Prebukovje
 Spodnje Prebukovje
 Prebukovje, Bednja